Ранчо ла Хоја има више значења:

 Ранчо ла Хоја (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Хоја (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Хоја (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Хоја (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Хоја (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Хоја, Ла Роса (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Хоја, Ла Хоја дел Пантеон (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ла Хоја (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику